Attribut (lateinisch attribuere, „zuteilen, zuordnen“; daraus attributum, „das Zugeteilte“) steht für:
 Eigenschaft
 Attribut (Philosophie), wesentliche Eigenschaft eines Gegenstands, Prädikator in der formalen Logik
 Attribut (Grammatik), eine Beifügung zur näheren Bestimmung eines Substantivs in der Grammatik
 Attribut (Kunst), die charakteristische Beigabe einer Figur in der Kunst
 Charakteristische Beigabe einer Heiligenfigur, siehe Ikonografisches Heiligenattribut
 Attribut (Rollenspiel), Eigenschaft einer Spielfigur in einem Rollenspiel
 Gesellschaftsspiel, siehe Marcel-André Casasola Merkle#Ludographie

in der Informatik:
 Attribut (Programmierung), einem konkreten Objekt zugeordnetes Merkmal in Programmiersprachen oder Datenbanken
 Attribut (UML), Merkmal einer Klasse in der objektorientierten Programmierung
 Attribut (Auszeichnungssprache), Sprachelement in Auszeichnungssprachen (SGML, XML, XHTML, HTML)
 Attribut (Datenbank), Typisierung gleichartiger Eigenschaften, z. B. Nachname, Vorname
 Dateiattribut, Metadaten von Computerdateien; im Speziellen sind meistens die Dateizugriffsrechte gemeint

Siehe auch: